

Toponyme

États-Unis 
 Sweetwater, une ville située dans l’État de Floride ;
 Sweetwater, une ville située dans l’État du Tennessee ;
 Sweetwater, une ville située dans le Comté de Nolan au Texas ;
 Comté de Sweetwater, un comté situé dans l'État du Wyoming ;
 Sweet Water, une ville située dans l’État de l'Alabama ;
 Sweetwater, une ville dans l’Oklahoma ;
 Barrage Sweetwater, un barrage sur la  , en Californie.

Œuvres 
 Sweetwater, un groupe de musique américain.
 Sweetwater, un téléfilm de Lorraine Senna diffusé en 1999.
 Sweetwater, film américain de Brian Skiba (2012).
 Sweetwater, western de Logan Miller (2013).

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre